Swane ist der Familienname folgender Personen:

Christine Swane (1876–1960), dänische Malerin
Erik Swane Lund (1923–2012), dänischer Fechter
Leo Swane (1887–1968), dänischer Kunsthistoriker und Direktor des Statens Museum for Kunst 
Sigurd Swane (1879–1973), dänischer Maler und Dichter

Siehe auch
Swan